Confusion Bay har flere betydninger:
Confusion Bay (album) – album fra det danske metalband Raunchy.
Confusion Bay (Newfoundland)  –  bugt  på øen Newfoundland, Canada.